Il singolare del torneo di tennis Agadir Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Pérez Roldán che ha battuto in finale Francisco Roig 6-2, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (semifinali)
 Guillermo Pérez Roldán (Campione)
 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Frédéric Fontang (primo turno)

 Lars Koslowski (primo turno)
 Germán López (secondo turno)
 Roberto Azar (primo turno)
 Claudio Pistolesi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Agadir Challenger 1992